Renoir puede referirse a:

 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), pintor francés;
 Jean Renoir (1894-1979), cineasta francés;
 Renoir, película francesa de 2013, dirigida por Gilles Bourdos.
 Cines Renoir, cadena de cines en versión original de España.